Qaşabeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Bāyrām Kalleh'ī, berg, Östazarbaijan, 
 Qoreybe‘, ort, Khuzestan, 
 Fereydūnkenār, kommunhuvudort, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar